Kuijpers est un patronyme porté notamment par :

 Henk Kuijpers (1946-), scénariste, dessinateur autodidacte et éditeur de bande dessinée néerlandais ;
 Pieter Kuijpers (1968-), réalisateur, producteur et scénariste néerlandais ;
 Willy Kuijpers (1937-2020), homme politique belge flamand.

Articles connexes